Dans la mythologie grecque, Mnémé était l'une des trois Muses d'origine.
 Mnémé est une lune de Jupiter.